São Brissos - santo semi-lendário, considerado primeiro bispo da diocese de Évora;
 São Brissos - freguesia do concelho de Beja;
 São Brissos - lugar da freguesia de Santiago do Escoural do concelho de Montemor-o-Novo.
 Anta de São Brissos - Monumento nacional português.

Desambiguação